Menselijke ecologie, de leer van de interactie tussen de fysieke omgeving en de samenleving
 Sociale ecologie (kritische theorie), een kritische sociale theorie uitgewerkt door Murray Bookchin